«Само собой» — второй альбом российской группы «Полюса». Он был записан в Санкт-Петербурге на студии ArtLC в 2005 году.

Список композиций

Участники записи 
Илья Разин — вокал, гитара, тексты, музыка
Денис Дулицкий — бэк-вокал, клавишные, гитара, балалайка, бас, сведение
Игорь Беленко — барабаны
Дмитрий Кунин — бас-гитара
Егор Мажуга — флейта
Виктор Домбровский — сведение

Рецензии 
 — пишет журнал Русский Лондон

Примечания

Ссылки 

 Само собой на Discogs

Альбомы 2005 года
Альбомы группы «Полюса»